peut désigner :

 , une série de jeux vidéo débutée sur Super Nintendo, puis sur Wii et Wii  ;
 , un jeu de plates-formes développé par Rare et édité en 1994 par Nintendo sur Super Nintendo ;
 , la suite, un jeu de plates-formes développé par Rare et édité en 1995 par Nintendo sur Super Nintendo ;
 , le troisième épisode, un jeu de plates-formes développé par Rare et édité en 1996 par Nintendo sur Super Nintendo ;
 , une suite à la série, développée par Retro Studios et éditée par Nintendo en 2010 sur Wii ;
 , la suite, développée par Retro Studios et éditée par Nintendo en 2014 sur Wii  ;
 , une série télévisée d'animation franco-canadienne adaptée de  et diffusée en France à partir du .

Voir aussi 
 , l’adaptation de la série sur console portable.
 , la série de jeux vidéo originale.